Михай Чиксентмихайи ( ,  ; 29 сентября 1934, Фиуме, Королевство Италия — 20 октября 2021, Клермонт (Калифорния)) — американский психолог венгерского происхождения, профессор психологии, бывший декан факультета Чикагского университета, известный по своим исследованиям тем счастья, креативности, субъективного благополучия, однако более всего известен благодаря своей идее «потока» — потокового состояния, изучаемого им в течение нескольких десятилетий. Чиксентмихайи — автор нескольких бестселлеров и более чем 120 статей для журналов и книг, многие из которых переведены на разные языки мира, в том числе на русский. Его считают одним из наиболее широко цитируемых психологов современности в нескольких областях, относящихся к психологии и бизнесу.

Поток 

В работе «Flow: The Psychology of Optimal Experience» Чиксентмихайи знакомит читателей с теорией, согласно которой люди наиболее счастливы, если пребывают в особом потоковом состоянии — напоминающем Дзэн состоянии полного единения с деятельностью и ситуацией. Состояние потока можно считать оптимальным состоянием внутренней мотивации, при которой человек полностью включён в то, что он делает. Вероятно, каждый испытывал это ощущение, характеризующееся свободой, радостью, чувством полного удовлетворения и мастерства, когда некоторые потребности, в том числе и базовые, обычно игнорируются. Человек забывает о времени, голоде, своей социальной роли и т. д.

В интервью журналу «Wired» Чиксентмихайи описывает поток следующим образом:

Быть полностью вовлечённым в деятельность ради неё самой. Эго отпадает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из предыдущей, словно играешь джаз. Всё твоё существо вовлечено, и ты применяешь свои умения на пределе.

Чтобы достичь состояния потока, необходимо найти равновесие между сложностью задачи и навыком субъекта. Если задача слишком легка или слишком тяжела, потоковое состояние не может быть достигнуто.

Потоковое состояние также подразумевает некоторого рода сфокусированное внимание; было замечено, что сознаваемая медитация (безучастное свидетельствование), йога и боевые искусства, похоже, улучшают способность человека к достижению потокового состояния. Вкратце, поток можно описать как состояние, при котором внимание, мотивация и ситуация соединяются, вызывая нечто вроде продуктивной гармонии или обратной связи.

Внимание настолько совершенно, что я забываю о времени, о своем теле, об окружении, о других людях. Я ничего не осознаю, кроме своих рук. (Csikszentmihalyi, 1975)

Интересные факты 
Имя «Mihály Csíkszentmihályi» имеет венгерское происхождение. «Mihály» означает «Михаил», «Csík» — регион в Трансильвании (ныне Румыния), «szent» значит «святой». Таким образом, «Csíkszentmihályi» — название поселения в регионе Чик, получившее имя в честь Св. Михаила. Буква «i» в фамилии является венгерским постфиксом, означающим «из» (наподобие русского -ский). Буквально: «Михаил из Св. Михаила в [регионе] Чик».

Сам Чиксентмихайи демонстрирует чувство юмора, предлагая произносить свою фамилию как «чикс сенд ми хай» (), что в переводе означает: «Девчонки вызывают у меня кайф».

Научные труды 
 Csikszentmihalyi M. Beyond boredom and anxiety. San Francisco, 1975.
 Чикесентмихайи Михай (1996) Креативность: Психология открытий и изобретений. Москва: Карьера Пресс ISBN 978-5-00074-049-1 , 978-5-904946-71-5
 Geirland, John (1996) «Go With The Flow». Wired magazine, September, Issue 4.09.
 Gardner, Howard, Csikszentmihalyi, Mihaly, and Damon, William (2002). Good Work: When Excellence and Ethics Meet. New York, Basic Books.
 Чикесентмихайи Михай (2003) Правильный бизнес. лидерство, состояние потока и создание смысла. Москва: Карьера Пресс. ISBN 978-5-00074-029-3
 Чикесентмихайи Михай (2011) Поток: Психология оптимального переживания. Москва. Альпина нон-фикшн. ISBN 978-5-91671-285-8, 978-5-91671-155-4, 978-5-91671-224-7
 Чикесентмихайи Михай (2011) В поисках потока: Психология включенности в повседневность. Москва. Альпина нон-фикшн. ISBN 978-5-91671-255-1, 978-5-91671-126-4, 978-5-91671-172-1
 Чикесентмихайи Михай (2013) Эволюция личности. Москва. Альпина нон-фикшн. ISBN 978-5-91671-129-5

См. также 
 Позитивная психология

Примечания

Ссылки

На русском языке 
 Веб-страница исследовательской программы «Flow»

На английском языке 
 Чиксентмихайи на веб-странице Клэрмонтской магистратуры по менеджменту
 Награда «Мыслитель года» 2000: Михайи Чиксентмихайи
 David Farmer, «„Flow“ and Mihaly Csikszentmihalyi»
 Чиксентмихайи отвечает на несколько вопросов
 Сайт создателя игры, посвящённый достижению потоковых состояний посредством видеоигр
 Of Fun and Flow @ DeepFUN
 «Focus and Flow» (спортивная психология)
 Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness (выступление на TED Talks)

Психологи по алфавиту
Психологи США
Психологи Венгрии
Лауреаты премии Сеченьи
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Университета Клермонт-Грэдуэйт